То́мас Кри́стофер Парне́лл (, род. 5 февраля 1967, Мемфис, Теннесси) — американский актёр и комик. Наиболее известен по ролям в «Saturday Night Live», культовом телесериале «Студия 30» (доктор Лео Спейсман) и ситкоме «Пригород» (Фрэд Шэй). Также известен как актёр озвучки, прежде всего в мультсериалах «Рик и Морти» (Джерри, отец Морти и Саммер, зять Рика, муж Бэт) и «Спецагент Арчер» (Сирил Фиггис, бухгалтер). В популярной ролевой компьютерной игре Maneater Парнелл озвучивает журналиста-расследователя Трипа Уэстхэвена.

Ранняя жизнь 
Парнелл родился в Мемфисе, штат Теннесси в семье, принадлежащей к южной баптистской конвенции. Он ходил в старшую школу Герментаун (), а затем получил степень в художественной школе Университета Северной Каролины (). После выпуска Парнелл вернулся в Теннесси и стал преподавать актёрское мастерство в своей бывшей школе. Решив посвятить свою жизнь актёрству, он переехал в Лос-Анджелесе, где начал свою карьеру актёра. Он выступал некоторое время с группой «The Groundlings», пока не был открыт программой «Saturday Night Live».

Избранная фильмография

Кино

Телевидение

Примечания 

Выпускники Школы искусств Университета Северной Каролины
Киноактёры США
Актёры озвучивания США